Здесь приведён список 12 гор Калифорнии, попадающих под использующееся в американском альпинизме определение «четырнадцатитысячника», то есть высота которых превышает 14 000 футов (4267,2 м) над уровнем моря.

Список

Примечания 

Горы Калифорнии
Калифорния